Cerambycinae é uma subfamília de coleópteros da família Cerambycidae.

Tribos 
 Acangassuini
 Achrysonini
 Agalissini
 Alanizini
 Anaglyptini
 Aphanasiini
 Aphneopini
 Auxesini
 Basipterini
 Bimiini
 Bothriospilini
 Brachypteromatini
 Callichromatini
 Callidiini
 Callidiopini
 Cerambycini
 Certallini
 Chlidonini
 Cleomenini
 Clytini
 Compsocerini
 Coptommatini
 Curiini
 Deilini
 Dejanirini
 Diorini
 Distichocerini
 Dodecosini
 Dryobiini
 Eburiini
 Ectenessini
 Elaphidiini
 Eligmodermini
 Erlandiini
 Eroschemini
 Eumichthini
 Gahaniini
 Glaucytini
 Graciliini
 Hesperophanini
 Hesthesini
 Heteropsini
 Hexoplini
 Holopleurini
 Holopterini
 Hyboderini
 Hylotrupini
 Ibidionini
 Ideratini
 Lissonotini
 Luscosmodicini
 Lygrini
 Macronini
 Megacoelini
 Methiini
 Molorchini
 Mythodini
 Necydalopsini
 Neocorini
 Neostenini
 Obriini
 Ochyrini
 Oedenoderini
 Oemini
 Opsimini
 Oxycoleini
 Paraholopterini
 Phalotini
 Phlyctaenodini
 Phoracanthini
 Phyllarthriini
 Piesarthriini
 Piezocerini
 Platyarthrini
 Plectogasterini
 Plectromerini
 Pleiarthrocerini
 Protaxini
 Prothemini
 Psebiini
 Pseudocephalini
 Pseudolepturini
 Psilomorphini
 Pteroplatini
 Pyrestini
 Rhagiomorphini
 Rhinotragini
 Rhopalophorini
 Rosaliini
 Sestyrini
 Smodicini
 Spintheriini
 Stenhomalini
 Stenoderini
 Stenopterini
 Strongylurini
 Tessarommatini
 Thraniini
 Thyrsiini
 Tillomorphini
 Torneutini
 Trachyderini
 Tragocerini
 Trichomesiini
 Tropocalymmatini
 Typhocesini
 Unxiini
 Uracanthini
 Vesperellini
 Xystrocerini

 
Cerambycinae